«Gravity» — песня, записанная британским музыкантом-диджеем DJ Fresh совместно с певицей Эллой Эйр. Композиция стала пятым синглом с грядущего четвёртого студийного альбома DJ Fresh, а также представлена на альбоме Эллы Эйр Feline 2015 года. Сингл вышел в продажу в Великобритании в цифровом формате 8 февраля 2015 года. Видеоклип к песне был снят студией Madoff Productions в Тусоне (штат Аризона)..

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Песни 2015 года
Синглы Polydor Records
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Ministry of Sound